Rabenstein kan syfta på:
 Rabenstein/Fläming, kommun i  Brandenburg, Tyskland
 Rabenstein an der Pielach, kommun i Niederösterreich, Österrike